La phase finale de l'édition 1988 du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans se déroule lors du printemps 1988 en Espagne.

Tournoi Final

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour final

Demi-finales

Match pour la

Finale

Résultat

Référence 

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football des moins de 17 ans
Football 1988 -16
Sport en Espagne en 1988
Football en 1988
Compétition de football en Espagne